Anabel Medina o Ana Isabel Medina Garrigues (Torrent, 1982), jugadora de tennis.
 Isabel Medina (actriu) (Moçambic, 22 d'agost del 1952), actriu i directora de teatre portuguesa.
 Isabel Medina i Cantón (Mataró, 1966), intèrpret i compositora de sardanes.
 María Isabel Medina Brito o Isabel Medina (Hermigua - illa de la Gomera, 1943), poeta i escriptora canària.